Saved by the Flag – cortometraggio del 1910 diretto da Laurence Trimble
Saved by the Flag – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé Frères